Cameron County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Cameron County (Pennsylvania)
Cameron County (Texas)